Christian Mousset peut faire référence :
 Christian Mousset, un comédien français (né en 1943).
 Christian Mousset, le créateur du festival des Musiques Métisses (né en 1944).

Voir aussi